Lay It Down — шестой студийный альбом канадской альт-кантри группы Cowboy Junkies, изданный в 1996 году. Первый альбом, выпущенный на лейбле Geffen Records после окончания контракта с RCA Records. В отличие от предыдущих альбомов пластинка содержит только авторские песни.

Список композиций 
Все песни за исключением отмеченной написаны Майклом Тимминсом.

Участники записи 

 Участники группы
 Марго Тимминс — вокал
 Майкл Тимминс — гитара
 Алан Энтон — бас-гитара
 Питер Тимминс — барабаны

 Приглашённые музыканты
 Дэйв Генри — виолончель
 Джефф Бёрд — орган
 Тим Уайт — орган
 Carl Schab — альт
 Andy Carlson — скрипка
 Peter Schab — скрипка
 John Keane — педальная слайд-гитара, гитара (5)

Ссылки 
 Lay It Down на официальном сайте группы 
 Lay It Down на сайте Discogs.com
 «Lay It Down» на сервисе «Яндекс.музыка»

Альбомы Cowboy Junkies
Альбомы Geffen Records